Dominika Bielecka (ur. 25 stycznia 1994) – polska biegaczka narciarska, a następnie biathlonistka.

Jako biegaczka narciarska brała udział w mistrzostwach świata juniorów (2014) i młodzieżowców (2015), a także zimowej uniwersjadzie (2015). Stawała również na podium zawodów z cyklu Slavic Cup. Została także mistrzynią Polski w biegach narciarskich, zarówno w biegu sprinterskim, jak i dystansowym.

Przed sezonem 2016/2017 zdecydowała się na zmianę dyscypliny i zaczęła uprawiać biathlon. Jako biathlonistka wystąpiła w mistrzostwach Europy (2017) i zimowej uniwersjadzie (2017).

Osiągnięcia

Biathlon

Mistrzostwa Europy

Zimowa uniwersjada

Biegi narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W poniższej tabeli zostały przedstawione pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polskie biathlonistki
Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994